Bob Noorda – grafico e accademico olandese naturalizzato italiano
 Kim Noorda – modella olandese
 Ray Noorda – imprenditore statunitense